

Patronyme

 Justin Gatlin (1982- ) est un athlète américain pratiquant le sprint.
 Keith Gatlin, (1964- ) est un ancien joueur professionnel américain de basket-ball.